Hästhagen kan syfta på:

 Hästhagen, Malmö – ett skol- och bostadsområde i Västra Innerstaden, Malmö
 Hästhagen, Nacka kommun – en tätort i Nacka kommun
 Hästhagen, Värmdö kommun – en del av Gustavsberg
 Hästhagen, Örebro – ett friluftsområde i Karlslund vid Svartån i Örebro
 Hästhagen, Söderfors – ett bostadskvarter som låg i Söderfors, en del av Tierps kommun
 Hästhagen, Sundbyberg – ett område inom stadsdelen Centrala Sundbyberg inom Sundbybergs kommun
 Hästhagen, Skurups kommun - ett naturreservat i Skurups kommun
 Hästhagen (fornborg) - en fornborg i Ronneby kommun